Альки́сар () — город и муниципалитет в провинции Артемиса, Куба.

Площадь муниципалитета составляет 193 км². Численность населения муниципалитета в 2004 году — 29 616 человек, а плотность — 153,5 чел./км².

Город расположен на юго-западе провинции, к юго-западу от города Сан-Антонио-де-лос-Баньос и к западу от города Гуира-де-Мелена.

Впервые поселение в указанном месте упомянуто в 1616 году как кофейная плантация, принадлежащая дону Санчо де Алькисару, давшему поселению своё имя. В 1826 году в этом месте был расположен военный гарнизон и в 1879 году поселению придан официальный статус.

Демография 
Численность населения муниципалитета — 29 616 человек (по состоянию на 2004 год). С 1953 года население возросло на половину.

Примечания 

Города Кубы
Города, основанные в XVII веке